Даушви́ли () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Даушвили, Котэ Давидович (1909—1980) — советский грузинский актёр театра и кино.
 Даушвили, Муртаз (род. 1989) — грузинский футболист.
 Даушвили, Шота Порфирович — советский самбист и борец вольного стиля, чемпион и призёр чемпионатов СССР по самбо и вольной борьбе, мастер спорта СССР.